

Patronyme 

 Dorothy Stimson (1890-1988), historienne des sciences et universitaire américaine ;
 Joe Stimson (né en 1995), joueur de rugby à XIII australien ;
 Henry Lewis Stimson (1867-1950), homme politique américain
 La doctrine Stimson (1932), signifiant la non-reconnaissance des conquêtes japonaises en Mandchourie.

Autres 
 (21472) Stimson, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Antaresia stimsoni, le Python de Stimson, est une espèce de serpents de la famille des Pythonidae.
 , un sous-marin américain en service de 1966 à 1993.